Ка́чмар — українське і польське прізвище (Kaczmarz).

Відомі носії 
 Качмар Василь Михайлович — молодший сержант Збройних сил України.
 Качмар Василь Іванович (04.02.1963, Львів) — художник декоративного оброблення металу та ювелірного мистецтва. Член НСХУ (1995).
 Качмар Володимир Михайлович (1893—1964) — український і польський співак (бас), режисер, музично-театральний критик, педагог.
 Качмар Володимир Михайлович ( 1965) — український історик, педагог.
 Качмар Стефан-Маріан (Стефан Качмарж) (пол. Kaczmarz Stefan Marian, 20 березня 1895, Самбір — 1 вересня 1939) — польський математик, винахідник методу Качмаржа розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь, що знайшов застосування в комп'ютерній томографії. Співавтор праці «Теорія ортогональних рядів» (1935), яку вважають однією з найкращих з цієї проблематики.
 Качмар Олег Петрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Качмар Степан Йосипович (18.06.1935, с. Полнятичі Краківського воєводства, Польща — 04.11.2006, Львів) — художник-монументаліст і графік. Член НСХУ (1987).
 Савка-Качмар Марія Федорівна (Круглова, * 10 жовтня 1939, Кам'янка-Липник Львівської області) — керамістка родом з Львівщини. Член НСХУ (1988). Мати Качмара Василя Івановича.

Див. також 
 Качмарі